Серге́й Симоне́нко:
 Симоненко, Сергей Викторович (род. 1952) — советский и российский военный деятель, вице-адмирал.
 Симоненко, Сергей Юрьевич (род. 1981) — украинский футболист, защитник.